Spojení písmen M a F může mít různé významy:

MF 
 MF – kód ISO 3166-2 pro francouzské zámořské území Svatý Martin 
 Ministerstvo financí
 vydavatelství a zaniklý deník Mladá fronta
 Mezifrekvence – frekvence, vzniklá smíšením kmitočtu přijímané stanice a kmitočtu místního oscilátoru v superheterodynu
 MF Dnes
 MF stupeň – mezifrekvenční stupeň neboli mezifrekvenční zesilovač v superheterodynu
 MF filtr – mezifrekvenční mezifrekvenční filtr v superheterodynu
 MMF (Mezinárodní měnový fond)

mF 
 milifarad – násobná jednotka elektrické kapacity

.mf 
 .mf – internetová doména nejvyššího řádu pro Svatý Martin

Externí odkazy 
 

Zkratky